Гертруда () може да се отнася за:

 Света Гертруда (Гертруда от Нивел, 626–659), абтеса, дъщеря на Пипин Ланденски
 Гертруда от Фризия († 1077), съпруга на маркграф Людолф (Фризия)
 Гертруда (Елена) Полска (1025–1108), съпруга на Изяслав I, велик княз на Киев
 Гертруда от Брауншвайг (1060–1117), чрез женитба маркграфиня на Майсен
 Гертруда (1090–1165), наследничка на Бентхайм и Рейнек, чрез женитби графиня на Ваймар-Орламюнде и пфалцграфиня при Рейн
 Гертруда от Комбург († 1130), съпруга на Конрад III
 Гертруда фон Зулцбах (1110–1146), римско-немска кралица, съпруга на Конрад III
 Гертруда Саксонска Суплинбург (1115–1143), единствена дъщеря на император Лотар III, чрез женитби херцогиня на Бавария и маркграфиня на Австрия
 Гертруда (Бавария и Саксония) (1154–1197), херцогиня на Швабия, кралица на Дания (1182–1197)
 Гертруда фон Баден (1160–1225), чрез женитба графиня на Дагсбург в Лотарингия
 Гертруд (* 1203, † 30 март 1225), наследничка на графство Дагсбург, чрез женитби херцогиня на Лотарингия и графиня на Саарбрюкен
 Гертруда от Мерания (1185–1213), германска принцеса, съпруга на унгарския крал Андраш II
 Гертруда фон Хоенберг (1225–1281), чрез женитба като Анна фон Хабсбург римско-немска кралица, съпруга на крал Рудолф I, майка на Хабсбургите
 Гертруда Бабенберг (1226–1299), чрез женитба маркграфиня на Баден
 Гертруда Велика (1256–1302), католическа Светия, немски мистик
 Агнес Гертруда (1257–1322), дъщеря на крал Рудолф I, чрез женитба херцогиня на Саксония-Витенберг

Други 
 (710) Гертруда, астероид
 Гертруда (Хамлет), майка на „Хамлет“, в романа на Уилям Шекспир
 „Гертруда“, роман от Херман Хесе